Die 12. Internationalen Tennismeisterschaften von Polen fanden vom 9. bis 15. August 1949 beim Sportklub Ogniwo (früher Odwet) in Sopot statt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Mixed

Quelle 
 Sport i Wczasy, 1949, Nr. 65 und 66, verfügbar bei sbc.org.pl

Weblinks 
 Internationale Tennismeisterschaften von Polen 1949 auf historiapolskiegotenisa.pl

Tennisturnier in Sopot
Tennisturnier 1949